Харасти () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Харасти, Миклош (род. 1945) — венгерский писатель.
 Харасти, Габор — венгерский гребец.
 Харасти, Жольт (род. 1991) — венгерский футболист.
 Харасти, Эмиль (1914—1963) — французский критик венгерского происхождения.